Ниже представлен список всех футболистов, забивавших автоголы на чемпионатах мира по футболу, то есть взятие игроком защищающейся команды собственных ворот, засчитывается как гол нападающей команды (матчи отборочных соревнований не учитываются). Автоголы на мировых первенствах относительно редкое явление — за 900 матчей на 21 турнире, в которых было забито 2548 голов, всего 50 раз футболистам удавалось поразить свои ворота.

Список автоголов 

Данные в таблице отсортированы по дате оформления автогола. Если футболист вместе со своей сборной завоевал медали на первенстве, то он выделен ,  или  фоном в зависимости от занятого его командой места.

Автоголы по чемпионатам мира 

Только на 4 «мундиалях» не было забито ни одного автогола: чемпионаты мира по футболу 1934, 1958, 1962 и 1990. Рекордное же число автоголов было зафиксировано в рамках чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России — на этом первенстве 10 раз игроки отправляли мяч в свои ворота. На этом первенстве впервые автогол был забит в финальном матче. В среднем за чемпионат случается 2,52 автогола. На последних шести турнирах было не менее двух автоголов.

См. также 
 Чемпионат мира по футболу
 Рекорды чемпионатов мира по футболу

Ссылки 
 FIFA World Cup™: Milestones, facts & figures, p. 10.

Футбольные списки
Чемпионаты мира по футболу